Miejscowości w USA:
 Thornburg – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Thornburg – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny